Turka steht für:

Flüsse:
 in Russland:
 Turka (Baikalsee), Zufluss des Baikalsees
 Turka (Iren), Nebenfluss der Iren
 Turka (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskischen Meeres
 Turka (Untere Tunguska), Nebenfluss der Unteren Tunguska
 in der Ukraine:
 Turka (Pruth), Nebenfluss des Pruth
 mehrere Flüsse in Polen

Ortschaften:
 mehrere Dörfer in Polen:
 Turka (Powiat Chełmski), in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Chełmski
 Turka (Powiat Lubelski), in der Woiwodschaft Lublin, Powiat Lubelski
 Turka (Powiat Ostrowski), in der Woiwodschaft Masowien, Powiat Ostrowski
 in Russland:
 Turka (Russland), Dorf in der Republik Burjatien
 in der Ukraine:
 Turka, Stadt in der Oblast Lwiw
 Turka (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja

 Turka (Sprache) eine Sprache in Burkina Faso